Fleischmann peut désigner :

Patronyme 

 Aloys Fleischmann (1910-1992), compositeur et musicologue irlandais ;
  (1896-1990), sculpteur anglais ;
 Benjamin Fleischmann (1913-1941), compositeur russe ;
 Christine Fleischmann (1955-), musicienne, harpiste et enseignante suisse ;
 Chuck Fleischmann (1962-), personnalité politique américaine ;
 Gisi Fleischmann (1892-1944), résistante tchécoslovaque au nazisme ;
 Hans Fleischmann (1875-1928), botaniste et orchidologue allemand ;
 Hector Fleischmann (1882-1914), essayiste, romancier et historien belge ;
 Herbert Fleischmann (1925-1984), acteur allemand ;
 Leo Fleischmann (1881-1930), joueur d'échecs hongrois qui changea son nom en Forgacs ;
 Martin Fleischmann (1927-2012), scientifique britannique ;
 Max Fleischmann (1872-1943), juriste allemand ;
 Peter Fleischmann (1937-2021), réalisateur, scénariste et producteur allemand ;
 Rudolf Fleischmann (1903-2002), physicien allemand ;
 Staša Fleischmann (1919-2020), photographe tchécoslovaque ;
 Tomáš Fleischmann (1984-), joueur tchécoslovaque professionnel de hockey sur glace.
 Torrance Fleischmann (1949-), cavalière américaine ;
 Trude Fleischmann (1895-1990), photographe austro-américaine.

Autres 
 Fleischmann, groupe allemand des années 1990.
 Fleischmann, fabricant allemand de trains miniatures fondé par Jean Fleischmann.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme